Jacek Idzi Przybylski (1756–1819) – pisarz, tłumacz, bibliotekarz, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie
 Jacek Przybylski (1943–2001) – polityk, naczelnik Wielunia, wicewojewoda sieradzki
 Jacek Przybylski (ur. 1969) – piłkarz, bramkarz, mistrz Polski w barwach Lecha Poznań